Тонгчаи Мёгинтан (; ; род. 6 марта 1969 года, Бангкок, Таиланд) — тайский певец и актёр.

Биография 
Родился в 1958 году в Бангкоке в семье Удом и Джеймса Макинтайров (Джеймс был врачом из Великобритании). При рождении получил имя Альберт Макинтайр. Был девятым ребёнком из девяти братьев и сестёр. Его отец умер рано, семья жила бедно, поэтому в юности он подрабатывал обучением английского языка других детей, получая за уроки 5-10 бат. Впоследствии работал банковским служащим и познакомился с продюсером Вонгом Карваем, заметившим в нём талант, и с его помощью дебютировал на телевидении. Наиболее известной ролью Мёгинтана стала роль капитана японской армии Коборы в фильме «Ху Кам» 1990 года. Карьеру певца начал в 1990-е годы. Мёгинтан стал первым тайским певцом, получившим премию MTV (за песню «Sunset at Chaophraya»). Общее количество дисков с его композициями, проданных в странах Азии, превысило 25 миллионов экземпляров.

Избранная дискография 
 Phrik Khee Noo (พริกขี้หนู)
 Chud Rab Kheak (ชุดรับแขก)
 Boomerrang (บูมเมอแรง)
 A sa Sa Nook (อาสาสนุก)

Избранная фильмография 
 Khu Kam (คู่กรรม)
 Wan née tee ror koy (วันนี้ที่รอคอย)
 Niramit (นิรมิต)
 Kuam song jum mai hua jai duem (ความทรงจำใหม่ หัวใจเดิม)
 Kol Kimono (กลกิโมโน)

Награды 
 1991 — Командор Орден Белого слона
 2004 — серебряная медаль Орден Дирекгунабхорна

Примечания